Příjmení Hamáček/Hamáčková nese více různých osobností:

 Alice Hamáčková (* 1970) – česká fyzioterapeutka
 Jan Hamáček (* 1978) – český politik ČSSD
 Jaroslav Hamáček (1888–1953) – český všestranný sportovec, aktivní mezi 1911–1925
 Julie Hamáčková (1892–1962) – zakladatelka české hydrochemie